Сборная Колумбии по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Колумбию в юношеских международных турнирах, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Сборная контролируется Колумбийской федерацией футбола. Главным тренером сборной является Эктор Карденас.

Наивысшим достижением сборной на юношеских чемпионатах мира является 4-е место, которое команда занимала в 2003 и 2009 годах. Также колумбийцы выигрывали Чемпионат Южной Америки для игроков до 17 лет в 1993 году.

Статистика выступлений на турнирах

Чемпионат мира (для игроков до 17 лет)

Чемпионат Южной Америки (для игроков до 17 лет)

Достижения 
 Чемпионат мира (до 17 лет)
 4-е место (2): 2003, 2009
 Чемпионат Южной Америки (до 17 лет)
 Победитель: 1993
 2-е место: 2007
 3-е место (2): 1998, 2003
 4-е место (3): 2005, 2009, 2017
 Боливарианские игры
 Победитель (3): 1997, 2005, 2013
 Второе место (2): 1993, 2001
 Южноамериканские игры
 Победитель (3): 1994, 2010, 2014

См. также 
 Сборная Колумбии по футболу
 Олимпийская сборная Колумбии по футболу
 Молодёжная сборная Колумбии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Юношеская до 17
Колумбия